

Marine 
L'Adroit peut désigner :
 L'Adroit, un torpilleur français entré en service en 1929 et coulé dans la Manche le  à la suite d'une attaque aérienne allemande lors de la bataille de Dunkerque. Il a donné son nom à une classe de torpilleurs français dits de , la  ;
 L'Adroit, un escorteur côtier français de la  de  en service entre 1958 et 1980 ;
 L'Adroit, un patrouilleur français de haute mer de la classe Gowind, entré en service en 2012 dans la Marine nationale française, puis cédé à l'Argentine en 2018.

Patronyme 

 Bernard l’Adroit, en polonais Bernard Zwinny (vers 1252-1258, mort en 1286), duc de Lwówek.

Homonymie de bateaux